Числовая линия — это ментальная карта чисел, автоматически и непреднамеренно появляющаяся, когда человек, ею обладающий, думает о числах. Числа появляются в определенных местах в пространстве, и эти места могут быть различными у разных индивидуумов. Числовая линия была впервые описана сэром Фрэнсисом Гальтоном в его работе «Видения здравомыслящих людей» . Позднее исследование идентифицировало числовую линию как форму синестезии (; ).

Нейрологический механизм 
Предполагается, что числовая линия — это результат перекрестной активации участков в теменной доле, которая отвечает за распознавание чисел и в угловой извилине, которая отвечает за восприятие пространства (; ). Поскольку области, обрабатывающие числовое и пространственное представление, находятся рядом, то данное обстоятельство может вносить свой вклад в усиленную перекрестную активацию. По сравнению с несинестетами, синестеты показывают большую амплитуду показателя P3b (компонента вызванного потенциала) в отношении раздражителей, которыми выступают месяцы, но схожие отклики показателей N1 (один из видов зрительного вызванного потенциала) и P3b, в отношении раздражителей, которыми выступают стрелочки (← или →) и слова (право или лево)().

Изучение времени реакции 
Исследования времени реакции показали, что синестеты с данной формой синестезии быстрее отвечают на вопрос, какое число из двух данных больше, когда числа расположены способом, совпадающим с их числовой линией. Считается, что в таком случае числовая линия пробуждается автоматически (; ). Это может рассматриваться как пространственный вариант эффекта Струпа, в котором окружение не относится к задаче, но может замедлить деятельность, несмотря на его несоответствие. Факт, что синестеты не могут пренебрегать пространственным расположением чисел, демонстрирует, что числа автоматически вызывают ощущение в области пространства. Время реакции для правильных сигналов меньше, чем для неправильных (стрелочки и слова), но среди синестетов разница во времени отклика для месяцев больше, чем эта разница у несинестетов ().

Различия с числовой осью 
Такая числовая линия отличается от бессознательной числовой оси, которая есть у всех нас, тем, что она: 1) сознательна; 2) идиосинкразийна (см. изображение); 3) стабильна в течение всей жизни. Хотя эта форма синестезии не изучалась так плотно, как графемно-цветовая синестезия, Э. Хаббард и его коллеги заявляли, что в данном случае могут иметь место похожие нейрологические механизмы, хотя и задействованные в других областях мозга (). Должны быть проведены дополнительные исследования, чтобы проверить эту гипотезу.

См. также 
 Синестезия
 Идеастезия

Литература 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Когнитивные науки
Синестезия